

Cinema 
What a Man – film del 1930 diretto da George Crone

Never Give a Sucker an Even Break (What a Man) – film del 1941 diretto da Edward F. Cline
What a Man – film del 2011 diretto da Matthias Schweighöfer

Musica 
 What a Man – singolo della cantante tedesca Lena del 2011